The Rig, une série télévisée britannique ;
 The Rig, un projet de parc d'attractions en Arabie saoudite.